El Progreso es el nombre de varias publicaciones chilenas, algunas de ellas desaparecidas:

Siglo XIX
 El Progreso, de Santiago, publicado entre 1842 y 1853, fundado por Domingo F. Sarmiento, Juan Nepomuceno Espejo, José Victorino Lastarria, entre otros intelectuales.
 El Progreso, "periódico independiente de la comuna Quinta Normal" según su descripción en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Chile.
 El Progreso, de Copiapó, publicado entre junio y octubre de 1869.
 El Progreso, de Santiago, publicado entre mayo y noviembre de 1870.
 El Progreso, de Melipilla, publicado entre 1870 y 1891.
 El Progreso, de Ovalle, publicado entre abril de 1873 y enero de 1874.
 El Progreso, de La Serena, publicado entre noviembre de 1874 y noviembre de 1890.
 El Progreso, de Concepción, publicado entre noviembre de 1878 y abril de 1879.
 El Progreso, de San Luis de Gonzaga de Rere, publicado entre fines de noviembre y diciembre de 1881.
 El Progreso, de La Ligua, publicado entre noviembre de 1886 y agosto de 1891.
 El Progreso, de Iquique, publicado entre agosto de 1888 y marzo de 1890.
 El Progreso, de Ancud, publicado en 1888.
 El Progreso, de San Fernando, publicado entre enero de 1889 y diciembre de 1892, y luego entre 1909 y 1911.
 El Progreso Médico, revista "órgano de medicina práctica" de la Sociedad El Progreso Médico de Santiago. Publicada entre junio de 1890 y noviembre de 1901.
 El Progreso, de Talca, publicado diariamente entre noviembre de 1891 y febrero de 1892.
 El Progreso, "órgano de los Alumnos Internos del Liceo de Talca", publicado en 1894.
 El Progreso, de San Pablo, publicado entre septiembre y octubre de 1894.
 El Progreso, de Rancagua, publicado entre enero de 1894 y junio de 1913.
 El Progreso, de Quilpué, publicado entre septiembre de 1894 y septiembre de 1895.
 El Progreso, de Linares, periódico publicado entre diciembre de 1894 y abril de 1895.
 El Progreso, de Bulnes, periódico publicado entre mayo de 1894 y marzo de 1906.
 El Progreso, de Valparaíso, "periódico pedagójico mensual" publicado por la Sociedad de Maestros de aquella ciudad, entre octubre de 1896 y diciembre de 1897.
 El Progreso, de Valdivia, periódico publicado entre noviembre de 1896 y abril de 1899.
 El Progreso, de Temuco, publicado en 1896.
 El Progreso, de Santiago, publicado en 1896.
 El Progreso, de Tocopilla, publicado en 1897.
 El Progreso, de Curimón, publicado en 1897.
 El Progreso, de Valparaíso, publicado en 1897.
 El Progreso, de La Calera, publicado entre 1898 y 1900.
 El Progreso, de Curacaví, publicado entre 1899 y 1902.

Siglo XX
 El Progreso, publicado entre 1900 y 1912 en Copiapó.
 El Progreso, periódico publicado entre 1901 y 1918 en Cabildo.
 El Progreso Social, de Santiago, publicado en 1901.
 El Progreso, publicado en Valdivia en 1902.
 El Progreso Militar, publicado en 1903 en Santiago
 El Progreso, de la comuna de Lautaro, publicado entre 1903 y 1905.
 El Progreso, de Renca, publicado entre 1904 y 1906.
 El Progreso, de Nueva Imperial, publicado entre 1904 y 1909 por A. Urrutia D.
 El Progreso Obrero, de Chillán, publicado en 1905 por el Partido Democrático.
 El Progreso, publicado en Concepción en 1905.
 El Progreso, publicado en Bulnes en 1905.
 El Progreso, publicado por el Centro Industrial y Agrícola de Santiago en 1906.
 El Progreso, "órgano de los intereses del comercio i la industria", publicado en Santiago entre 1907 y 1916.
 El Progreso, de Talagante, publicado entre 1907 y 1908.
 El Progreso, de Puerto Montt, publicado en 1907.
 El Progreso, de Osorno, publicado entre 1908 (?) y 1910.
 El Progreso publicado entre 1908 y 1909 en Mejillones.
 El Progreso, periódico de Chañaral cuya circulación perduró entre 1909 y 1955.
 El Progreso, periódico de Coquimbo publicado entre 1923 y 1943.

Siglo XXI
 El Progreso de Melipilla'', periódico publicado en diciembre de 2003 por el Centro de Formación Técnica CEFOTEC.